Eagle Rock ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eagle Rock (Los Angeles)
 Eagle Rock (Missouri)
 Eagle Rock (North Carolina)
 Eagle Rock (Pennsylvania)
 Eagle Rock (Virginia)
 Eagle Rock, früherer Name von Idaho Falls, Idaho

Eagle Rock ist auch die Bezeichnung für:
 Eagle Rock, eine Felsformation in Erongo
 Eagle Rock (Tanz), Tanz der gleichnamigen Bewegung
 Eagle Rock, eine Nr.-1-Hitsingle der australischen Band Daddy Cool
 Eagle Rock Entertainment, ein britisches Musiklabel

 Eagle Rock bezeichnet auch folgende Berge:
 Eagle Rock (Santa Monica Mountains), ein Berg im Topanga State Park in den Santa Monica Mountains